Юда е лично еврейско име и може да се отнася за:

 Юда Макавей, един от петимата братя Макавеи
 Юда Галилеянски, водач на първите бунтове в Юдея срещу римляните
 Юда Искариотски, предателя на Исус

Вижте също 
 Юда